RCS — англоязычная аббревиатура, может обозначать:
 Revision Control System — ранняя система контроля версий
 Rich Communication Services — система передачи сообщений в сотовой связи, предложенная как замена для SMS
 Rich Communication Suite — программа GSM Association по созданию коммуникационных сервисов в сетях сотовых операторов (бренд joyn)
 Radar cross-section (эффективная площадь рассеяния) — эффективная площадь объекта в радиолокации
 DVB-RCS — стандарт телевещания, описывающий в том числе обратный канал передачи данных от клиента через спутник.

Примечания